Beaumaris kan syfta på följande platser:

Australien 

 Beaumaris, Victoria, ort,

Storbritannien 

 Beaumaris, ort, Wales, Anglesey, 
 Beaumaris Castle, slott i Beaumaris

Robotskapade Australienförgreningar